Матча — японський зелений чай,
 Матча — місто в Таджикистані.